Ercole Bentivoglio (1450-1524) – politico italiano
 Ercole Bentivoglio (1459-1507) – condottiero italiano
 Ercole Bentivoglio (1507-1573) – letterato italiano